Tuukka est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
Tuukka Anttila (né en 1980), joueur finlandais de volley-ball
Tuukka Kotti (né en 1981), joueur finlandais de basket-ball

 (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Tuukka Rask (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), réalisateur et producteur finlandais de télévision

Homonymie de prénom